Бодуэн IV (граф Фландрии) (ок. 980—1035) — граф Фландрии (с 987).
 Бодуэн IV де Эно (1108 −1171) — граф Геннегау (Эно) в 1120—1171 годах.

См. также 
 Балдуин IV